Амфиктио́ния (, или  — от  — жители окружающих областей, соседи), или дельфи́йский сою́з — название союза греческих племён, живших по соседству со святилищем общего высшего божества, объединявшихся для его защиты и общего жертвоприношения.

Описание 
Спорные вопросы, возникавшие между членами союза, улаживались третейским судом. Первоначальным средоточием амфиктионии был храм Деметры в Анфеле. После «Священной войны», когда святилище в области Криссы стало независимым (около 586 года до н. э.), вторым местом сосредоточения стали Дельфы, помимо них наиболее известными амфиктионами являлись Калаврийский и Делосский союз. Стремление греков производить названия от божеств или героев-эпонимов дало амфиктиониям особого эпонима — Амфиктиона, сына Девкалиона.

Другие значения 
Термин «амфиктиония» в специальной литературе стал широко употребляться в библеистике для обозначения совокупности иудейских племён, объединённых общим монотеистическим культом (XII—XI века до н. э.).

Примечания

Ссылки 
 
 Латышев В. В. Очерк греческих древностей

География Древней Греции
Власть в Древней Греции